Кори може да се отнася за:

 кори (ед.ч. кора) – тестено изделие
 кори (ед.ч. кора) – най-външният слой на стъблата и корените на дървесните растения, както на някои плодове
 кори – северноамериканско индианско племе

 Ко̀ри – град и община в Италия, провинция Латина

Личности 
 Фамилия
 Гърти Кори (1896 – 1957) – американска биохимичка, Нобелов лауреат през 1947 г.
 Карл Кори (1896 – 1984) – чешко-американски биохимик, Нобелов лауреат през 1947 г.

 Собствено име
 Кори Букър (р. 1969) – американски политик
 Кори Доктороу (р. 1971) – канадски блогър
 Кори Магети (р. 1979) – американски баскетболист
 Кори Макфаден – американска писателка
 Кори Матюс – главен герой в сериала „Кори в големия свят“
 Кори Монтийт (1982 – 2013) – канадски актьор и музикант
 Кори Тейлър (р. 1973) – американски музикант („Слипнот“, „Стоун Саур“)

Вижте също 
 Кора (пояснение)
 Кория